Armorial bezeichnet
 
 in Verbindung mit dem Wort "porcelain" ein mit Wappen verziertes Porzellan, siehe Wappenteller
 verschiedene Wappenbücher, siehe Armorial (Wappenbuch)